European Banking Federation, de Europese bankfederatie. 
 Europese Baptisten Federatie, een van de zes onderdelen van de Baptisten Wereld Alliantie, opgericht in 1949.